Aleksandr Goesev (basketballer)
 Aleksandr Goesev (ijshockeyer)